Ви́ктор Бычко́в: Бычков, Виктор Алексеевич (род. 1956) — советский и российский художник.
 Бычков, Виктор Андреевич (род. 1938) — советский легкоатлет.
 Бычков, Виктор Васильевич (род. 1942) — советский и российский историк эстетики, философ.
 Бычков, Виктор Николаевич (род. 1954) — советский и российский актёр.